A 2019-es FIA Formula–3 osztrák nagydíj egy két futamból álló versenyhétvége volt, amelyet június 29–30. között rendeztek meg a Red Bull Ring  versenypályán Spielbergben. Ez volt a harmadik fordulója a 2019-es FIA Formula–3 bajnokságnak. A versenyeket a Formula–1 osztrák nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első versenyt az észt Jüri Vips, míg a második versenyt a brit Jake Hughes nyerte meg.

Előzmények 
A Jenzer Motorsport csapata ismét három autóval indult a versenyeken, mivel Giorgio Carrara vette át az orosz  Artyom Petrov helyét.

Eredmények

Kvalifikáció

Első verseny

Második verseny

A bajnokság állása a verseny után

További információk

Jegyzetek 

Autóversenyzés Ausztriában
Ausztria